Willem van den Berg (schilder) (1886-1970), Nederlands kunstschilder en etser
 Willem van den Berg (grafisch ontwerper) (1953), Nederlands grafisch ontwerper